Князь Иван Степанович Хотетовский — стольник и окольничий во времена правления Фёдора III Алексеевича, правительницы Софьи Алексеевны и Петра I Алексеевича. Рюрикович в XXIII колене, из рода князей Хотетовских.

Сын князя Степана Гавриловича Хотетовского. Имел сестру Настасью Степановну — жена Ивана Ивановича Боборыкина.

Биография 
Стольник (1676). Дневал и ночевал у гроба царя Фёдора Алексеевича (01 мая 1682). Пожалован в окольничии (1683-1692). Окольничий, указано ведать Холопий приказ (26 января 1683). На его имя дан указ царей Ивана V и Петра I Алексеевичей и повелено привести в исполнение: "исключить из Царского титула имя правительницы, царевны Софьи Алексеевны" (17 сентября 1689). Назначен судьёй Владимирского судного приказа (14 декабря 1689). Присутствовал вторым в Московском судном приказе (1689). Сказывал боярство Григорию Филимоновичу Нарышкину (17 марта 1692). Участвовал во всевозможных церковных службах и религиозных церемониях (1683-1698). Последовало повеление царицы Екатерины II Алексеевны об увольнении его из Петербурга, с дозволением проживать в Москве или своем имении (21 сентября 1721).

Имел свой двор в Москве. Владел поместьями в Боровском, Карачаевском, Можайском и Вологодском уездах.

Семья 
Жена: Степанида Степановна урождённая Татаринова, дочь Степана Герасимовича Татаринова. В приданое даны  деревни Якшино и Малые-Конюхи в Луховском уезде.

Сын:

 князь Анисим Иванович — стольник (1692), асессор Петербургского Надворного суда (1722).

Литература 
 Древняя Российская вивлиофика. — Т. VI и XX.
 Собрание Государственных грамот и договоров. — Т. IV.
 Хотетовский Иван Степанович. // Потомство Рюрика: материалы для составления родословий. / Сост. Г. А. Власьев. — Т. 1. Князья Черниговские. — Ч. 1. — : Тип: Т-во Р. Голике и И. Вильборг, 1906. — С. 255—257.

Рюриковичи
Окольничие
Стольники (Русское государство)